Aukrust ist der Familienname folgender Personen:

 Åsmund Aukrust (* 1985), norwegischer Politiker
 Kjell Aukrust (1920–2002), norwegischer Autor, Dichter und Künstler
 Lars Olsen Aukrust (1886–1965),  norwegischer Landwirt und Politiker
 Odd Aukrust (1915–2008), norwegischer Autor und Ökonom
 Olav Aukrust (1883–1929),  norwegischer Lyriker und Lehrer